Brûlart ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Alexis Brûlart de Sillery (1737–1793), französischer Maréchal de camp und Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung 1791
 Fabio Brûlart de Sillery (1655–1714), französischer katholischer Bischof und Dichter
 Louis Philogène Brûlart de Sillery, 1747–1751 Außenminister von Frankreich
 Marie Brulart de La Borde († 1763), Première dame d’honneur der Königin Maria Leszczyńska
 Nicolas Brûlart de Sillery, 1623/24 Kanzler von Frankreich und Siegelbewahrer des Reichs
 Pamela Brulart de Sillery (1773–1831), Tochter Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, duc d’Orléans
 Pierre Brulart de Genlis († 1608), französischer Außenminister
 Pierre Brûlart de Sillery († 1640), französischer Außen- und Kriegsminister

Siehe auch: Brulart (Adelsgeschlecht)